Foa är ett släkte av fiskar. Foa ingår i familjen Apogonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar